Aubächle ist ein Gewässername:

 Aubächle (Fohrenbach), teils auch Aubach, linker Zufluss des Fohrenbachs (zur Schwarza) bei Unterweschnegg, Gemeinde Höchenschwand, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Aubächle (Hohlebach), linker Zufluss des Hohlebachs (zum Oberrhein) in Niedereggenen, Gemeinde Schliengen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Aubächle (Kander), rechter Zufluss der Kander zwischen Marzell und Höfe, beide Orte in der Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Aubächle (Kirnbach), rechter Zufluss des Kirnbachs (zum Bleichbach, zum Unterlaufarm Alte Elz der Elz) vor dem Auhof im Stadtteil Kenzingen, Stadt Kenzingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Aubächle (Sasbach), rechter Zufluss des Sasbachs (zum Acher-Unterlauf Rheinseitengraben) nach Obersasbach, Gemeinde Sasbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Aubächle (Schmutter), linker Zufluss der Schmutter in Siegertshofen, Markt Fischach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Aubächle (Steinenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Klosterbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Steinenbachs, zur Wiese) bis Schlächtenhaus, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg 
 Aubächle (Tennenbächle), rechter Zufluss des Tennenbächles (zum Brettenbach) beim ehemaligen Kloster Tennenbach, Gemarkung Emmendingen, Stadt Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aubach
 Aubächlein